Niektóre świątynie będące sanktuariami Matki Bożej Pocieszenia:
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku 
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie Tczewskim
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku